F1, F 1 eller F-1 kan syfta på:

 F1 – högsta tävlingsklassen för formelbilar, se Formel 1
 F1 H2O – en tävlingsklass inom motorbåtsport
 F 1 Hässlö – en svensk flygflottilj som verkade 1929-1983
 F 1 (bok) – beteckningen för boken Mr. William Shakespeares Comedies, Histories. & Tragedies.
 F1 (datorspel) – ett datorspel utvecklat av Lankhor
 F1 – en tangent på ett tangentbord, se funktionstangent
 F1 – en reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk, se Forsmark 1
 Rocketdyne F-1 – en kraftfull raketmotor som tillverkades av Rocketdyne